The Beginning Massive Stadium Tour — концертный тур американской хип-хоп группы Black Eyed Peas, который начался 22 июня 2011 года. Тур в поддержку шестого студийного альбома группы The Beginning, который был выпущен в ноябре 2010 года. Тур начинается с трёх концертов в Париже на Стад де Франс.

Сет-лист 
 «Rock That Body»
 «Meet Me Halfway»
 «Just Can’t Get Enough»
 «The Best One Yet (The BOY)»
 apl.de.ap соло
 «Bebot»
 «Don't Phunk with My Heart»
 «My Humps»
 «Shut Up»
 «Don’t Stop The Party»
 «Imma Be»
 «Joints & Jam»
 Fergie соло
 «Glamorous»
 «Big Girls Don't Cry»
 will.i.am DJ Set
 «Let's Get It Started»
 «Pump It»
 «Where Is the Love?»
 «Boom Boom Pow»
 «The Time (Dirty Bit)»
 «I Gotta Feeling»

Артисты, выступающие на разогреве 
 Natalia Kills (Дюссельдорф, Париж, 24 и 25 июня)
 Tinie Tempah (Дюссельдорф)
 Jessie J (Дюссельдорф)
 David Guetta (Париж, 22 июня)
 Stromae (Париж, 24 и 25 июня)
 LMFAO (Сток-он-Трент)
 Labrinth (Сток-он-Трент)
 Parade (Сток-он-Трент)

Интересные факты 
 В Лондоне в ночь на 1 июля в отеле Hilton Park Lane, где прибывала группа случился пожар, однако, никто не пострадал, и will.i.am не стал отменять их выступление в Гайд-парке на фестивале Wireless Festival, которое состоялось в тот же день.
 will.i.am во время турне рассказал журналистам, что в одно время группе надоел их хит «My Humps», и они даже не хотели исполнять его на своих концертах. Спустя некоторое время Black Eyed Peas изменили своё отношение к «My Humps», как сказал will.i.am: «Дошло до того, что мы собирались перестать играть её во время шоу. Но песня была слишком заводной».

Выступления

Примечания 

Концертные туры 2011 года
The Black Eyed Peas